Белоярка () — село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Константиновского сельского округа. Код КАТО — 113445200.

География 
Село расположено в восточной части района, на расстоянии примерно 56 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — посёлка Аршалы, в 22 километрах к северо-востоку от административного центра сельского округа — села Константиновка.

Абсолютная высота — 551 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +2,9°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +18,8°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,9°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 415 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: село Каратал — на северо-востоке, село Ахметаул — на востоке, село Константиновка — на юго-западе, село Окольное — на юге.

История 
Село Белоярское основано в 1905 году, на участке Ак-Джарский. В 1906 г. выстроен молитвенный дом. В 1911 г. открыта школа.

Население 
В 1989 году население села составляло 796 человек (из них русские — 60%).

В 1999 году население села составляло 654 человека (320 мужчин и 334 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 411 человек (215 мужчин и 196 женщин).

Улицы 

 ул. 9 мая
 ул. Аксенова
 ул. Доманская
 ул. Набережная
 ул. Центральная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1905 году
Населённые пункты Аршалынского района